Anglické sousloví Lonely Boy má více významů:
 Lonely Boy (film) – film z roku 1962 o Paulu Ankovi
 Lonely Boy (píseň, Paul Anka) – píseň z roku 1959 od zpěváka Paula Anky
 Lonely Boy (píseň, Andrew Gold) – píseň z roku 1977 od zpěváka Andrew Golda
 Lonely Boy (píseň, The Black Keys) – píseň z roku 2011 od skupiny The Black Keys